Hupa steht für:

 Hoopa, Indianerstamm in Kalifornien

HuPa ist die Abkürzung für:
 Heil- und Pflegeanstalt

HUPA